Бондаревка () — село в Меловском районе Луганской области Украины, входит в Меловский поселковый совет.

Население по переписи 2001 года составляло 77 человек. Почтовый индекс — 92504. Телефонный код — 6465. Занимает площадь 0,43 км². Код КОАТУУ — 4422855101.

Местный совет 
92500, Луганська обл., Міловський р-н, смт. Мілове, вул. Луначарського, 73

Ссылки 
 Бондаревка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Меловского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании